Soutelo (Chaves)
 Soutelo (Mogadouro)
 Soutelo (Vieira do Minho)
 Soutelo (Vila Verde)